Chennault ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Chennault (1923–2018), chinesisch-amerikanische Redakteurin und Autorin
 Claire Lee Chennault (1890–1958), US-amerikanischer Pilot und General

Siehe auch:
 Chenault
 Chesneau